DMF er en forkortelse, der bl.a. kan stå for:

 Dansk Motions Forbund – dansk motions sammenslutning
 Dansk Musiker Forbund – fagforening for musikere og sangere
 DMF – 2,5-Dimethylfuran er en heterocyclisk organisk forbindelse afledt af stoffet furan